Појам Болеслав III може да се односи на:
 Болеслав III Пјаст, велики војвода Пољске од 1102. до 1138.
 Болеслав III Великодушни
 Болеслав III Пшемисл